Celestina je lahko:

 Celestina, žensko osebno ime 
 Celestina, priimek več znanih ljudi